Spin-out steht für:

 Finne (Wassersport), ein Bauteil von Surfbrettern und anderen Wassersportfahrzeugen
 Spin-off (Unternehmensfinanzierung), eine Abteilungsausgliederung aus einer Unternehmung oder eine Firmenneugründung aus einer Institution heraus

Siehe auch:
 Spin-off